Paragnorima är ett släkte av fjärilar. Paragnorima ingår i familjen sikelvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sikelvingar
Paragnorima